David Garcia ou David García peut faire référence à :

sports
 Dave Garcia (1920-2018), ancien entraineur américain de baseball, scout et manager ;
 David García Marquina (1970-), cycliste espagnol ;
 David García Dapena (1977-), ancien cycliste espagnol ;
  (1978-), joueur de football ;
  (1980-), footballeur espagnol ;
 David García de la Cruz (1981-), footballeur espagnol ;
 David García Santana (1982-), footballeur espagnol ;
  (1990-), footballeur équatoguinéen ;
 David García Zubiría (1994-), footballeur espagnol ;
 David García (pilote de moto) (fl. 1995-2005), pilote de moto, voir Liste des champions d'Europe de vitesse moto ;

autres
 David Garcia (fl. 1950s), acteur de cinéma et de télévision dans Monster from the Ocean Floor, The Passersby and Warlock ;
  (c. 1944-2007), journaliste américain pour ABC News ;
  (1983-), écrivain, musicien et producteur, voir Spacebound ;
 David Garcia (1986-), chanteur.

Voir aussi 
  (David Alberto García Henao "Jeringa" ), humoriste colombien
  (1971-2002), joueur d'échecs

 
 David López García (1981-), cycliste espagnol pour la Caisse d'Epargne
  (1901-1992), philosophe espagnol

Source de la traduction